Жоффруа III Гризгонель или Жоффруа III де Прёйли (, dit Grisegonelle; ум. 1145) — граф Вандома с 1103. Сын Жоффруа II де Прёйли и Ефросиньи Вандомской. Прозвище Гризгонель означает «серое манто» (gris gonelle).

Биография 
Родился ок. 1090 года. Наследовал отцу в 1103 году, по причине малолетства первое время находился под опекой матери.

Начав править самостоятельно, вступил в борьбу с Тибо IV, графом Блуа, и попал в плен. Выкуплен монахами аббатства Трините.

В 1120 году вместе со своим сюзереном Фульком V Анжуйским участвовал в войне с англичанами в Нормандии в армии короля Людовика Толстого.

В 1133 году в войне с Сюльписом II д’Амбуазом снова попал в плен, провёл в заключении около года.

В 1137 году отправился в Палестину на войну с неверными, оставив графство на сына — Жана I. Умер 19 мая 1145 года в Сен-Жиле по пути домой (по другим данным, вернулся из Святой земли в 1139 г.).

Брак и дети 
Жоффруа III был женат (1105) на Матильде Алансонской (ум. после 1139), вдове Роберта, виконта де Блуа, дочери Гуго III, виконта де Шатоден, и его жены Агнессы де Фретеваль. Дети:
 Жан I (ум. 1185)
 Жоффруа (1111 — после 1136).

Примечания

Литература 
 Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au xive siècle, Paris, Fayard, 1993, 1118 p. [détail des éditions] (ISBN 2-213-03071-5)
 Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000
 Bibliothèque de l’Ecole des hautes études: Sciences historiques et philologiques. IVe section, Выпуск 86. H. Champion, 1891

Ссылки 
 Les comtes de Vendôme

Дом де Прёйи
графы Вандома
правители Европы XII века